Alan Dale – attore neozelandese
 Alan Dale – giocatore australiano di football australiano
 Alan Dale – cantante statunitense

Pagine correlate 
 Alan-a-Dale (disambigua)